Кубок Сан-Марино з футболу 2014–2015 — 55-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вперше здобув Фольгоре/Фальчано.

Груповий етап 
Матчі прошйли з 27 серпня 2014 року до 18 березня 2015 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Плей-оф серед команд, що посіли третє місце 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 квітня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2014—2015
Сан-Марино
Сан-Марино